Mechanismus (z řeckého méchané = nástroj, stroj) může znamenat:

 pohyblivé zařízení, případně část stroje 

Základní mechanismy
 čtyřkloubový mechanismus
 klikový mechanismus
 výstředník
 kolenový mechanismus
 křivkové mechanismy
 vačka
 kulisový mechanismus
 lanový mechanismus
 kladkostroj
 maltézský mechanismus
 nůžkový mechanismus
 pantograf
 ozubený mechanismus – čelní, kuželové, šroubové a šnekové soukolí 
 rohatkový mechanismus
 řemenový a řetězový mechanismus
 šroubový mechanismus

Speciální mechanismy
 mechanismus z Antikythéry
 strhovací mechanismus filmových přístrojů

V přeneseném smyslu
 reakční mechanismus v chemii nebo v psychologii – sled kroků, jež na sebe navazují a zprostředkují nějaké působení 
 mechanismus (filosofie) – filosofický směr, který každou skutečnost chápe jako stroj a působení mezi částmi jako čistě silové.

Externí odkazy